Emmanuel François (politicus), Belgisch politicus uit Nationaal Congres en eerste hoofd staatsveiligheid
 Emmanuel François (schrijver), Belgisch schrijver
 Frans Emmanuel van Ertborn, zakenman uit Antwerpen
 François Emmanuel Joseph Bazin, Frans operacomponist
 Emmanuel Léopold Guillaume François Marie, derde zoon van koning Filips van België